Als Durparallele bezeichnet man

 eine Durtonart, deren Grundton eine kleine Terz höher liegt als der einer gegebenen Molltonart (siehe Paralleltonart#Durparallele).
 einen Durdreiklang, dessen Grundton eine kleine Terz höher liegt als der eines gegebenen Molldreiklangs (siehe Parallelklang).